Улица Заре́чье — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Улица Заречье — улица в городе Домодедово, Московская область.
 Улица Заречье — улица в Москве.